|-
| 190001 - ||  || 21 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190002 - ||  || 9 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190003 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190004 - ||  || 18 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190005 - ||  || 19 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190006 - ||  || 11 iunie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 190007 - ||  || 11 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190008 - ||  || 11 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190009 - ||  || 11 iunie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190010 - ||  || 27 iunie 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 190011 - ||  || 9 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190012 - ||  || 9 iulie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 190013 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190014 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190015 - ||  || 11 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190016 - ||  || 20 iulie 2004 || Reedy Creek || 
|-
| 190017 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 190018 - ||  || 7 august 2004 ||  || 
|-
| 190019 - ||  || 8 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190020 - ||  || 8 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190021 - ||  || 8 august 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190022 - ||  || 9 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190023 - ||  || 10 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190024 - ||  || 11 august 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 190025 - ||  || 12 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190026 Iskorosten || 2004 QJ || 16 august 2004 ||  || 
|-
| 190027 - ||  || 21 august 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 190028 - ||  || 19 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190029 - ||  || 25 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190030 - ||  || 3 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 190031 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190032 - ||  || 7 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190033 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190034 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190035 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190036 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190037 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190038 - ||  || 7 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 190039 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190040 - ||  || 8 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 190041 - ||  || 8 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 190042 - ||  || 6 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190043 - ||  || 6 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190044 - ||  || 6 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190045 - ||  || 7 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 190046 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190047 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190048 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190049 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190050 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190051 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190052 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190053 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190054 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190055 - ||  || 11 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190056 - ||  || 13 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190057 Nakagawa ||  || 14 septembrie 2004 || Nakagawa || , 
|-
| 190058 - ||  || 9 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190059 - ||  || 12 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190060 - ||  || 12 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190061 - ||  || 15 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190062 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190063 - ||  || 12 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190064 - ||  || 13 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190065 - ||  || 13 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190066 - ||  || 13 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190067 - ||  || 14 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190068 - ||  || 14 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 190069 - ||  || 14 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 190070 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190071 - ||  || 17 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190072 - ||  || 17 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190073 - ||  || 18 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190074 - ||  || 18 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190075 - ||  || 16 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190076 - ||  || 16 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190077 - ||  || 4 octombrie 2004 || Goodricke-Pigott || 
|-
| 190078 - ||  || 10 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190079 - ||  || 3 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 190080 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190081 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190082 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190083 - ||  || 4 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190084 - ||  || 5 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190085 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190086 - ||  || 7 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 190087 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190088 - ||  || 7 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 190089 - ||  || 8 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190090 - ||  || 8 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190091 - ||  || 8 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190092 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190093 - ||  || 6 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190094 - ||  || 6 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190095 - ||  || 8 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190096 - ||  || 7 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190097 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190098 - ||  || 8 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190099 - ||  || 10 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190100 - ||  || 9 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-